Завьер Сэмюел (; род. 10 декабря 1983, Гамильтон, Австралия) — австралийский актёр. Снялся в таких фильмах, как «Сентябрь», «Ньюкасл», «Любимые», «Франкенштейн» и «Свадебный разгром». Наиболее известен по роли Райли Бирса в фильме «Сумерки. Сага. Затмение» и роли Джоша в фильме «Цунами 3D».

Биография 
Завьер Сэмюел родился в Гамильтоне в семье Мэри и Клиффорда Сэмюелов. Он провёл детство в Аделаиде, где в 2001 году окончил колледж, в последний год обучения занимался в классе драматического искусства. В 2005 году он окончил актёрское отделение Университета Флиндерса в Аделаиде. У Завьера есть младший брат Бенедикт, ставший писателем, продюсером и актёром, и старшая сестра Бриджит, ставшая помощницей режиссёра.

Карьера 
Сэмюел дебютировал на экране в 2003 году в телесериале «Дочери Маклеода». В 2009 году он был выбран на главную роль Брента в фильме «Любимые». Фильм был номинирован на различные премии, но провалился в прокате. В 2010 году Сэмюел снялся в фильме «Грузовик» в роли Маркуса. В том же году Ксавьер был выбран на роль Райли Бирса в фильме «Сумерки. Сага. Затмение», за эту роль он был номинирован на «MTV Movie Awards».

В 2011 году снялся в фильме «Аноним» в роли Генри Ризли. В том же году снялся в фильме «Цунами 3D» и короткометражном фильме «Святилище». В 2016 году сыграл главную роль в фильме «Смерть и жизнь Отто Блум» совместно с Рэйчел Уорд и Матильдой Браун.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Флиндерса